Джилл Крейбас і Ольга Говорцова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Луціє Градецька і Рената Ворачова виграли титул, перемігши у фіналі пару Юлія Гергес і Патті Шнідер з рахунком 2–6, 6–3, 12–10.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Стамбул Cup
2009